Reichsbankgebäude ist die Bezeichnung für mehrere Gebäude, die früher von der Reichsbank genutzt wurden.

 Reichsbankgebäude Berlin, Zentrale der Reichsbank, siehe Haus am Werderschen Markt
 Ehemaliges Reichsbankgebäude (Darmstadt)
 Reichsbankgebäude Dresden, siehe Reichsbank (Dresden)
 Reichsbankgebäude Düsseldorf
 Reichsbankgebäude (Eisenach)
 Reichsbankgebäude Leipzig, siehe Reichsbank (Leipzig)
 Reichsbankgebäude (Lübeck)
 Reichsbankgebäude Siegen, siehe Reichsbank (Siegen)